Vila Santa Isabel pode referir-se a:

Vila Santa Isabel - bairro da cidade de São Paulo
Vila Santa Isabel - bairro do município de Anápolis, Goiás.
Vila Santa Isabel - bairro do município de Campinas, São Paulo.
Vila Santa Isabel - bairro do município de Itabira, Minas Gerais.
Vila Santa Isabel - bairro do município de Resende, Rio de Janeiro.
Vila Santa Isabel - bairro do município de São Gabriel, Rio Grande do Sul.
Vila Santa Isabel - bairro do município de Viamão, Rio Grande do Sul.

Vila Santa Isabel